

Лична карта турнира 

9° европски тимски шаховски шампионат 

Постоји много разлога због којих је 9. европско првенство у шаху за мушкарце ушло у историју. У 30 година дугој историји шампионата први пут се нису играли прелиминарни мечеви, већ су сви пријављени тимови играли у финалу у девет кола по швајцарском систему. Такође, ово је био последњи пут да је наступао тим СССР-а. Хаифа је, дефинитивно затворила еру доминације тима СССР-а у односу на остале европске екипе.

Учествовало је 28 тимова а Холандија и Данска су изостали јер нису били у стању да саставе најбољи тим. Тим СССР-а је после 25 година први пут играо у Израелу због политичих и дипломатских неслагања између Тел Авива и Москве. У Тиму СССР-а, који је предводио Валериј Салов, су недостајали Карпов и Каспаров, као и Јусупов и Јудашин. Мађари су играли са сестрама Полгар али без Портиша, Сакса, Адорјана и Чома... Енглеска је дошла на шампионат без Мајлса, Шорта, Спилмана и Местела. Швеђани и Бурари су били на крају списка тимова који су имали просечан рејтинг већи од 2500.

Тим СССР-а је одлично почео победивши Шпанију са 4½ : 1½ док је Западна Немачка ремизирала са Аустријом. Југославија декласира Финску са 5½ : ½. После две рунде југославија је била у вођству победивши Грчку и Румунију. Задржала је вођство и после трећег кола победивши Румунију са 4½ : 1½ док су остале екипе из врха играле углавном 3 : 3 укључујући и меч СССР - Грчка, што је било велико изненађење турнира. Следећег такмичарског дана седам мечева водећих тимова је завршено победама од 3½ : 2½ (Југославија, Енглеска, Мађарска и СССР). Петог дана Југославија минимално побеђује Бугарску, Енглези побеђују Мађарску а СССР декласира Западну Немачку са 4½ : ½. После пет кола ситуација на табели је била следећа: Југославија 21½, СССР 19, Енглеска 18½.

Шести дан је практично донео одлуку о победнику турнира. Тим СССР-а који није показао најбољу форму у досадашњем току шампионата лако побеђује Југославију са 5 : 1. Енглеска побеђује Бугарску, а Мађарска губи од Француске. Следећег дана СССР понавља добру игру и побеђује одличне Енглезе са 5 : 1, док су Југославија и Чехословачка, по очекивању победили Француску, односно Грчку. Бугарска побеђује Шведску са 5 : 1. Мађари сензационално губе од Финске. Енглеска која је до тада играла врло добро губи од Југославије са 4½ : 1½, а Немачка побеђује Грчку. Последњег такмичарског дана Бугари играју нерешено меч са СССР-ом коме је то било довољно за освајање првог места испред Југославије која је изгубила од Западне Немачке 3½ : 2½. Ова победа је Немцима донела бронзану медаљу.

Турнирска табела

Појединачни резултати 
 : Salov 5/8, Beljavsky 4/7, Vaganian 4,5/7, Gurevich 5/7, Gelfand 4/6, Polugaevsky 4/6, Eingorn 5/7, Tukmakov 4,5/6
 : Соколов 4,5/9, Хулак 7/9, Lalic 4/6, Todorcevic 2/5, Kovacevic V. 4,5/8, Barlov 5/7, Cvitan 4,5/8, Djuric 1,5/2
 : Huebner 5/9, Hort 4/8, Lobron 2/7, Kindermann 5,5/8, Wahls 4,5/6, Hickl 4/6, Bischoff 5,5/7, Mohr S. 1/3
 : Yrjola 5/9, Westerinen 5/8, Maki 3/7, Pyhala 2/5, Raaste 3,5/6, Rantanen 4,5/6, Norri 4/7, Nokso-Koivisto 4/6
 : Georgiev Kir. 5,5/9, Donchev 5,5/8, Inkiov 3/7, Ermenkov 3/6, Georgiev Kru. 5/8, Velikov 5/7, Ninov 2,5/6, Dimitrov V. 1/3
 : Gheorghiu 4,5/9, Ionescu 5/9, Marin 6/9, Negulescu 1,5/6, Badea 5,5/8, Lupu 7/9, Dumitrache 0,5/2, Navrotescu 0,5/2
 : Ftacnik 5,5/9, Mokry 5/9, Blatny 5/9, Stohl 4,5/7, Meduna 6/9, Haba 1,5/5, Plachetka 2,5/6
 : Nunn 5/8, Адамс 1,5/6, Hodgson 6,5/9, King 3/7, Hebden 1,5/5, Suba 4,5/7, Kosten 5/7, Watson W. 2,5/5
 : Gruenfeld 5/9, Greenfeld 3,5/9, Liberzon 4/8, Manor 2,5/6, Rechlis 4,5/8, Birnboim 5/8, Lev 2,5/3, Kosashvili 2,5/3
 : Renet 6/9, Lautier 4/6, Miralles 3/9, Koch 3,5/7, Prie 5,5/9, Haik 1,5/4, Andruet 3/5, Apicella 3/5
 : Pinter 4/9, Полгар Ј. 4/8, Полгар Ж. 5,5/9, Groszpeter 6,5/9, Horvath J. 5,5/9, Tolnai 2,5/7, Farago 1/2, Horvath C. 0/1
 : Kotronias 5,5/9, Skembris 4,5/9, Grivas 6,5/9, Gavrilakis 2/6, Skalkotas 1/3, Makropoulos 4/7, Pandavos E. 0,5/2, Moutousis K. 5/9
 : Tisdall 4,5/9, Gausel 5,5/9, Ostenstad 5/9, Haugli 2/7, Bern 1,5/6, Djurhuus 7/9, Hoen 3/5
 : Hellers 4/9, Schussler 4/8, Wedberg 2,5/6, Hector 6,/8, Cramling P. 4,5/6, Ekstrom 2,5/6, Brynell 1,5/5, Wessman 3,5/6
  „Б": Shvidler 5/9, Bruk 6/9, Ben Menachem 3,5/7, Liss 4,5/8, Stisis 1/5, Gal 2/5, Kogan A. 4/6, Shemer 1,5/5
 : Корчној 2,5/5, Brunner 4/9, Hug 3/6, Zueger 2,5/7, Wirthensohn 5/8, Summermatter 0/4, Landenbergue 5,5/8, Fioramonti 5/7
 : Rivas 4/7, Bellon 5,5/8, Gomez Esteban 2/7, Alvarez Ibarra 4/9, Izeta 6/9, Fernandez Aguado 5/9, Outerelo Ucha 0/3, Garcia Albarracin 0,5/2
 : Sznapik 2,5/9, Wojtkiewicz 7/9, Schmidt 5/9, Kuczynski 2,5/7, Stempin 3/8, Jasnikowski 1,5/4, Gdanski 5,5/8
 : Antunes 4/7, Fernandes 3/7, Galego 5/9, Frois 2,5/6, Santos J. 6/9, Santos L. 3/7, Almeida 3/7, Cordovil 0/1
 : Yilmaz 4/9, Oney 6/9, Soylu 5/9, Ipek 2,5/8, Onat 5/7, Yasin 3,5/8, Pamuk 1/4
 : D'Amore 4/9, Arlandi 4/9, Tatai 5,5/9, Marinelli 2/7, Sanna 7/9, Vallifuoco 1/4, Lanzani 3/7
 : McNab 4,5/9, Muir 2,5/8, Morrison 5/9, Bryson 5/9, Lawson 4,5/8, Giulian 2,5/5, Holmes 1,5/3, Griffin 1/3
 : Fauland 4,5/9, Brestian 5,5/9, Wittmann 3/8, Hoelzl 4/8, Schlosser M. 3,5/8, Dueckstein 2,5/7, Lendwai 3/5
 : Winants 4,5/8, Meulders 1,5/8, Dutreeuw 3,5/8, Geenen 4,5/8, Pergericht 4/8, Goormachtigh 2,5/7, Vanderwaeren 5,5/7
 : Orr 4,5/9, Carton 2,5/7, Allen K. 3,5/8, Hynes 4/8, Ludgate 2,5/7, Clarke 2,5/7, Brady 3,5/8
 : Davies 5,5/9, Jones I. 3/7, O'Neill 3/7, Jones A. 2,5/7, Morris 4,5/8, Trevelyan 0/5, Rayner 3/7, Garwell 1/4
 : Mossong 1/7, Baudot 0,5/7, Berend 4/8, Blaeser 2,5/7, Hoffmann R. 2/6, Bestian 1/6, Schwab 0/6, Schlueter 1,5/7
 : Aristotelous 0/8, Michael 0/7, Hadjiyiannis 0/7, Christodoulou 0/6, Schinis 2,5/7,Constantinou 0,5/6, Perdikis 1/7, Savva 0/6

Спољашње везе 
 Све о турниру

Европски тимски шампионати
Шах у 1989.